Descomposició o putrefacció, procés pel qual la matèria orgànica degenera per arribar a una forma més simple 
 Descomposició química, separació d'un compost químic en elements químics o compostos més simples 
 Descomposició tèrmica, reacció en la qual un compost se separa en almenys dos quan se sotmet a un augment de temperatura 
 Descomposició factorial, producte de factors és el procés de descompondre un objecte (per exemple un nombre enter, un polinomi, o una matriu en el producte d'altres objectes anomenats factors, que en multiplicar-los tots junts donen l'objecte original 
 Descomposició en factors primers procés de trobar un divisor no trivial (diferent de l'1 i del mateix nombre) d'un nombre compost 
 Descomposició en factors de Kaya, mètode d'anàlisi energètica que permet tenir una visió global sobre les forces motrius que determinen la quantitat d'emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera
 Descomposició de la llum blanca, procés físic en què se separen diversos feixos de llum amb diferent longitud d'ona